Венгерский:

 Венгерский — относящийся к Венгрии, её народу и языку.

Фамилия 
 Венгерский — представитель российского дворянского рода Венгерских.

Персоналии

 Венгерский, Вадим Владимирович (1932—1989) — советский учёный-энергетик, член-корреспондент АН СССР (1981), лауреат Ленинской премии (1966), Государственной премии СССР (1977).
 Венгерский, Григорий Сергеевич (1914—1938) — советский военный лётчик.
 Венгерский, Томаш (1756—1787) — польский поэт, писатель и переводчик.